Guido von Usedom kan syfta på:

* Guido von Usedom (1805–1884), tysk jurist och diplomat
 Guido von Usedom (1854–1925), tysk amiral